No Time for Flowers est un film américain réalisé par Don Siegel, sorti en 1952.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : No Time for Flowers
 Réalisation : Don Siegel
 Scénario : Hans Wilhelm et László Vadnay
 Photographie : Tony Braun
 Montage : Henrietta Brunsch
 Musique : Herschel Burke Gilbert
 Pays d'origine : États-Unis
 Format : Noir et blanc - 1,37:1 - Mono
 Genre : comédie romantique
 Date de sortie : 1952

Distribution 
 Viveca Lindfors : Anna Svoboda
 Paul Hubschmid : Karl Marek 
 Ludwig Stossel : Papa Svoboda
 Adrienne Gessner : Mama Svoboda

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1952
Comédie romantique américaine 
Film réalisé par Don Siegel
Film avec une musique composée par Herschel Burke Gilbert
Film américain en noir et blanc